Фамилија Авалос има више значења:

 Фамилија Авалос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Авалос, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Авалос, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику